Несколько кораблей и одна береговая часть Королевского флота носили название HMS Sussex, в честь графства Суссекс:

 HMS Sussex — фрегат 4 ранга типа Ruby; спущен на воду в 1652 как 38- или 40-пушечный, позже перевооружен в 46-пушечный корабль, взорвался в 1653.
 HMS Sussex — 80-пушечный линейный корабль; 3 ранга; затонул в Средиземном море в 1694.
 HMS Sussex — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга, бывший HMS Union; спущен на воду в 1756; на рейдовой службе с 1787; превращен в плавучую казарму и переименован в Sussex в 1802; разобран в 1816.
 HMS Sussex — тяжёлый крейсер типа London; спущен на воду в 1928, отправлен на слом в 1950.
 HMS Sussex — береговая часть резерва Королевского флота в Брайтоне; расформирована в 1994.